Kufa steht für:

 Kufa, eine Stadt im Irak

Kufa ist der Familienname folgender Personen:

 Miloslav Kufa (* 1971), tschechischer Fußballspieler
 Robert Kufa (* 1987), tschechischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Kulturfabrik